Beuseberg (buurtschap), buurtschap in de Nederlandse gemeente Rijssen-Holten
 Beuseberg (heuvel), heuvel in de Nederlandse gemeente Rijssen-Holten